Solsidan kan syfta på:

Platser
Solsidan, Ekerö kommun – en tätort i Stockholms län
Solsidan, Nacka kommun – ett villaområde i Saltsjöbaden, Stockholms län
Solsidan, Båstads kommun – ett fritidshusområde söder om Torekov i Båstads kommun
Solsidan (kraftverk) - ett solcellskraftverk nära Tvååker i Varbergs kommun

Kommunikationer
Solsidans station – en station på Saltsjöbanan i Solsidan, Nacka kommun

Media
Solsidan (TV-serie) – en svensk komediserie på TV4
Solsidan (film) –  en svensk komedifilm från 2017

Begrepp
Solsidan (metafor) – som metafor för välbärgad förort etc.

Se även
 På Solsidan

Referenser